Foggia bezeichnet:

 die Hauptstadt der gleichnamigen italienischen Provinz Foggia, in der Region Apulien, siehe Foggia
 die größte der fünf italienischen Provinzen der Region Apulien, siehe Provinz Foggia
 den galloitalischen Namen der türkischen Kleinstadt und des dazugehörigen Landkreises in der Provinz Izmir, siehe Foça

Foggia ist der Familienname folgender Personmen:

 Antonio Foggia, italienischer Komponist
 Dennis Foggia (* 2001), italienischer Motorradrennfahrer
 Francesco Foggia (1604–1688), italienischer Komponist
 Pasquale Foggia, italienischer Fußballspieler